Аккум, Фридрих (1769—1838) — немецкий химик.

В географии 
Аккум — название населённых пунктов в Казахстане:
 Аккум — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Аккум — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Аккум — село в Жалагашском районе Кызылординской области.
 Аккум — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Аккум — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Аккум — село в Аккумском сельском округе Отырарского района Южно-Казахстанской области.
 Аккум — село в Маякумском сельском округе Отырарского района Южно-Казахстанской области.
 Аккум — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.

В религии 
 Акку́м () — в иудаизме именование звёздопоклонников (акроним от  [овдей кохавим умазалот] — «поклоняющиеся звёздам и планетам»).

См. также 
 Аралкум